Sveriges herrlandskamper i fotboll 2023 utgjordes framförallt av kvalspelsmatcher till EM 2024, men även av en del träningsmatcher.

Matcher

Noter

Referenser

Externa länkar 
 Sveriges landskamper på Svenska Fotbollförbundets webbplats

Fotbollsåret 2023
2023